Фуэртескуса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Занимает площадь 64,1 км². Население — 88 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки